Личково — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Лычёвской волости.

География 
Расположена в 12 км к югу от центра города Великие Луки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 34 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района